Yutu (deutsch „Jadehase“) steht für:

 Begleiter der Mondgöttin Chang’e, siehe Hase im Mond #Ostasien
 ein Mondrover der chinesischen Mondmission Chang’e-3, siehe Jadehase (Rover)
 ein Mondrover der chinesischen Mondmission Chang’e-4, siehe Jadehase 2

Name mehrerer tropischer Stürme:
 Schwerer tropischer Sturm Yutu (Huaning) von 2001, siehe Pazifische Taifunsaison 2001
 Pazifische Taifunsaison 2007 #Taifun Yutu (Amang)
 Pazifische Taifunsaison 2013 #Tropischer Sturm Yutu
 Pazifische Taifunsaison 2018 #Tropischer Sturm Yutu